¡Sancte Bolívar Ora pro Nobis! es un libro del escritor venezolano Ignacio Quintana.

Es una obra de análisis regresivo-progresivo de la figura de Simón Bolívar, que va más allá de un Bolívar biográfico, cronológico, mítico y anecdótico. Bolívar, en sentido progresivo, es un proyecto ético, económico y de justicia.

Explora el fenómeno-dato empírico. Pretende alcanzar la trascendencia progresiva, realizando una interpretación fenoménica del sujeto de biografía, para así develar la significación conceptual, ética objetivada en su pensamiento.

¡Sante Bolívar, Ora pro Nobis! Trec Edizioni Pregiate, Roma 24 de julio de 2001. Contentiva de 303 páginas, cuya “Tabla Analítica” comprende: Libro I, ¡Sante Bolívar, Ora pro Nobis! y Libro II, Estado-Derecho: Temporalidad del Discurso de Angostura.

Ensayos en español
Ensayos de Venezuela
Epónimos de Simón Bolívar
Ensayos de 2001
Libros de historia de Venezuela